Als Weltmeisterschaft 1952 oder WM 1952 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1952 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften 1952, siehe Olympische Winterspiele 1952/Ski Alpin
 Automobil-Weltmeisterschaft 1952
 Billard
 Karambolage
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1952 in Buenos Aires (Argentinien)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 1952 (PMC) in Manchester (England)
 Snookerweltmeisterschaft 1952 (BACC) in Blackpool (England)
 Cyclocross-Weltmeisterschaft 1952
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1952
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1952
 Fechtweltmeisterschaft 1952
 Feldhandball-Weltmeisterschaft der Männer 1952
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1952
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1952, siehe Olympische Winterspiele 1952/Ski Nordisch
 Tischtennisweltmeisterschaft 1952
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1952
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1952
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1952
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1952

!
Weltmeisterschaften nach Jahr